Adelaida de Sajonia-Meiningen (más tarde princesa Adelaida de Prusia; 16 de agosto de 1891 - 25 de abril de 1971) fue hija del príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen y de su esposa, la condesa Adelaida de Lippe-Biesterfeld. Era conocida familiarmente como Adi.

Familia 
El padre de Adelaida, el príncipe Federico, era un hijo menor del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen por su segunda esposa Feodora de Hohenlohe-Langenburg. Tenía cinco hermanos, incluyendo el príncipe Jorge, un prisionero de guerra que murió durante la II Guerra Mundial, y el príncipe Bernardo.

La madre de Adelaida, también de nombre Adelaida, era la mayor de los hijos del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld, quien fue regente del Principado de Lippe durante siete años (1897-1904).

Matrimonio 
El 3 de agosto de 1914, a principios de la I Guerra Mundial, Adelaida contrajo matrimonio con el príncipe Adalberto de Prusia en Wilhelmshaven, Schleswig-Holstein, Alemania. Era el tercer hijo varón del káiser Guillermo II de Alemania. El matrimonio descrito como muy armonioso nuevamente fortaleció las relaciones de Prusia con Sajonia-Meiningen, que todavía había estado del lado de Austria en la cuestión alemana (el abuelo de Adelaida, Jorge II y su tío Bernardo III también estaban casados con princesas prusianas).

El padre de Adelaida moriría menos de un mes después, el 23 de agosto de 1914. También menos de un mes después de su matrimonio, se informó que el príncipe Adalberto había muerto en combate en Bruselas. Sin embargo, solo era un rumor y el príncipe no había sido herido. En marzo de 1915, fue promovido a capitán en la marina y mayor en el ejército.

Adelaida y el príncipe Adalberto tuvieron tres hijos:

Su primera hija Victoria Marina murió poco después de nacer, aunque se le informó a Adelaida de haber nacido en "condición satisfactoria".

A finales de la "Era Imperial", se difundieron varias postales con varios retratos de la popular princesa Adalberto. Algunas de estas eran tarjetas de asistencia social, cuyas ganancias Adelaida utilizó para apoyar proyectos sociales seleccionados durante la Primera Guerra Mundial.

La pareja vivió en Kiel hasta 1919, donde Adelaida dio a luz a sus tres hijos.

Últimos años 

Después de la abdicación de Guillermo II en 1918 al fin de la I Guerra Mundial, el príncipe Adalberto buscó refugio en su yate, que había sido preservado por una tripulación leal.

La princesa Adelaida y sus hijos pronto intentaron seguirle, viajando por tren desde Kiel. Sin embargo, fueron demorados, y finalmente fueron a hospedarse en el sur de Baviera con el príncipe Enrique de Baviera (un nieto de Luis III de Baviera) y su esposa. Posteriormente el príncipe Adalberto y ella pudieron reencontrarse y posteriormente vivieron recluidos en Bad Homburg. Allí, Adalberto adquirió una villa de estilo Art Nouveau construida en 1910, que lleva el nombre de la princesa, Villa Adelheidswert. Sin embargo, debido a sus problemas de salud, estancias frecuentes en Suiza era necesario, la familia finalmente se mudó allí de forma permanente en 1928. En los primeros años, la pareja vivió bajo el seudónimo de "Graf und Countess von Lingen".

Después de la muerte de su esposo el 22 de septiembre de 1948, Adelaida apenas tuvo contacto con la familia Hohenzollern, aparte de su cuñada, la hija del emperador Victoria Luisa. Murió el 25 de abril de 1971 en La Tour de Peilz en el lago Lemán.

Casas navales de convalecencia de la princesa Adalberto 
Entre las actividades caritativas de Adelaida se encuentran las casas de convalecencia de la Princesa Adalberto Navy la cual enfatizó que bajo los auspicios de una participación sustancial, surgió su homónimo en Baviera y Schleswig-Holstein,  «... a los miembros de nuestro cuerpo naval y de infantería de marina en Flandes después Dar a los servicios de guerra el descanso y la relajación necesarios». Estas fueron las primeras casas de reposo para los miembros de la marina alemana, mientras que las instalaciones correspondientes para el ejército habían estado disponibles «durante mucho tiempo y en mayor número». Ambas casas se disolvieron en julio de 1918, solo unos meses antes del final de la guerra.

En el Kellersee 

El 20 de mayo de 1885, el comerciante eutino Johann Friedrich Janus (1836-1903) abrió el hotel "Holsteinische Schweiz" en Krummsee (cerca de Malente) en el Kellersee, que fue muy popular y dio su nombre a la actual región de vacaciones . Cuando los invitados se mantuvieron alejados durante la Primera Guerra Mundial, el complejo hotelero se vendió y se convirtió en el Hogar de Convalecencia Naval Princesa Adalberto para alrededor de 120 oficiales de cubierta, suboficiales y hombres. Además, se podría alojar a 20 agentes para quienes una ausencia más prolongada de sus bases no fue posible. La casa, financiada con donaciones de la población, la finca de Johannes Vahldiek y fondos de la pareja de príncipes, fue «entregada a la Oficina de la Armada Imperial con el capital necesario para el mantenimiento» y así pasó a ser propiedad y administración de la Armada Imperial . Más tarde se utilizó bajo el nombre de hogar de convalecencia marina «Holsteinische Schweiz» . El edificio histórico alberga la escuela estatal de finanzas desde 1966.

Cerca de Berchtesgaden 

Precursor de propiedades ubicadas en aproximadamente 1000 metros de planta en Obersalzberg en Berchtesgaden, el hotel fue Antenberg que el empresario Carl von Linde en 1917 a instancias del príncipe Adalberto y «para mostrar actitudes patrióticas» , la vendió a la Asociación de Oficiales Marine. Como casa de Adalberto, sirvió con la Casa Victoria Marina (por el nombre de la hija del príncipe y la princesa) como hogar de convalecencia para oficiales y oficiales de la Marina y sus esposas. Después del fin de la monarquía fue el hogar de convalecencia de la princesa Adalberto Navy, inicialmente se siguió utilizando con este nombre, más tarde se utiliza el nombre de albergue de oficiales navales “Antenberg”. En 1935, durante la época del nacionalsocialismo, fue comprado por Martin Bormann, agregado al área prohibida de Obersalzberg y poco después demolido como parte de la expansión de la residencia Berghof de Adolf Hitler.

Presencia 

Las postales con el retrato de Adelaida, como todas las postales de esa época, se consideran documentos histórico-culturales y son recopiladas por filocartistas debidamente especializados. Se puede encontrar una amplia gama en las tiendas en línea relevantes.

La Villa Adelheidswert que lleva su nombre en Bad Homburg está registrada como monumento cultural en la lista de monumentos de Hesse. Es el hogar de un estudio de arquitectura y se utiliza para eventos culturales como exposiciones y conciertos.

Títulos y estilos 
 16 de agosto de 1891-3 de agosto de 1914: Su Alteza Serenísima Princesa Adelaida de Sajonia-Meiningen
 3 de agosto de 1914-25 de abril de 1971: Su Alteza Real Princesa Adalberto de Prusia

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Kassel
Princesas de Sajonia-Meiningen
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Alemania del siglo XIX
Personas de Hesse-Nassau
Princesas de Alemania del siglo XX